Варашти има више значења:

 Варашти (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Варашти (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Варашти (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији